Рон-Роберт Цилер (; Келн, 12. фебруар 1989) немачки је професионални фудбалски голман. Тренутно наступа за Хановер 96 и репрезентацију Немачке.

Први клуб у професионалној каријери био му је Манчестер јунајтед, где није одиграо ниједну такмичарку утакмицу. Послат је на позајмицу у Нортхемптон таун. Вратио се у родну Немачку 2010. године потписавши уговор са Хановером 96. За њих је наступао 221 пут у шест сезона. Након прве сезоне, није пропустио ниједну утакмицу у Бундеслиги. Цилер се придружио Штутгарту 2017. након једне сезоне у Лестер ситију.

Цилер је прошао кроз све млађе категорије немачке репрезентације. Освојио је Европско првенство до 19 година 2008. За сениорску селекцију први пут заиграо је 2011, а био је и део репрезентације која је наступала  на Европском првенству 2012. и Светском првенству 2014, где је била и победник.

Статистика

Клуб

Репрезентација

Трофеји и признања

Репрезентација 
Немачка
Светско првенство (1): 2014.

Немачка до 19
Европско првенство до 19 година (1): 2008.

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1989.
Немачки фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Манчестер јунајтеда
Фудбалери Хановера 96
Фудбалери Бундеслиге
Фудбалери Лестер Ситија
Фудбалери Штутгарта
Фудбалери на Европском првенству 2012.
Фудбалери на Светском првенству 2014.
Фудбалери светски прваци
Фудбалери Премијер лиге